Niro désigne:

Musique 
 Niro (rappeur) (1988-), nom de scène de Noureddine Bahri, rappeur français ;

Automobile 
 le Kia Niro, un crossover hybride ou électrique produit depuis 2016 ;

Voir aussi 
 De Niro